Эдуа́рд Алекса́ндрович Багра́мов (16 декабря 1930) — советский и российский философ, специалист в области социальной философии, этнополитологии, проблем нации. Доктор философских наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР (1990).

Биография 
В 1953 году окончил историко-международный факультет МГИМО и стал аспирантом Института философии АН СССР. В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию «Критика „психологического“ обоснования расизма».

Десять лет (с 1956 по 1966) проработал в журнале «Политическое самообразование», заведовал международным отделом, был членом редколлегии. Оттуда перешел на работу в ЦК КПСС на должность консультанта.

В 1967 году защитил докторскую диссертацию «Проблема национальных отношений и современные политико-социологические концепции. Критический анализ».

С 1971 по 1979 был заместителем главного редактора журнала «Коммунист».

В 1974 — профессор кафедры философии Института повышения квалификации при Академии общественных наук при ЦК КПСС. В этом же году стал членом Американской ассоциации содействия развитию науки.

В 1979 году занял должность старшего научного сотрудника, заведующего сектором, а затем заведующего отделом межнациональных отношений в Институт марксизма-ленининзма, в котором проработал до 1991 года.

С 1991 по 1993 год работал директором Центра исследований национальных отношений  Российского независимого
института социальных и национальных проблем.

В 1993 году назначен начальником Департамента Государственного комитета РФ по делам федерации и национальностей, где работал до 1994 года. 

В 1995 году стал консультантом Департамента стратегии интеграционного развития Межгосударственного экономического комитета СНГ.

С 1999 по 2019 год Э. Баграмов был профессором кафедры социально-гуманитарных наук Московского городского педагогического университета. 

В 2000 году занимал должность заместителя директора Института социально-политических исследований РАН.

Научная деятельность 
Ещё с конца 50-х годов Э. Баграмов неизменно придерживался конкретно-исторического воззрения на национальный вопрос, несовместимого с тезисом о его «окончательной» решённости в СССР. В своих исследованиях разрабатывает вопросы научной методологии при изучении национальных отношений, национальной психологии и национального характера (см., например, доклад, подготовленный Э. А. Баграмовым в 1973 году "К вопросу о научном содержании понятия «национальный характер»).

Основные работы 
 О «психологической» разновидности американского расизма // Вопросы философии. 1955. № 2
 Миф о противоположности Запада и Востока: об одной реакционной концепции колонизаторов. — М., 1958;
 Национальный вопрос и буржуазная идеология. — М., 1966
 Ленинизм и некоторые аспекты национального вопроса в современную эпоху // Вопросы философии.1970. № 3
 Диалектика национального и интернационального // Вопросы философии. 1970. № 4
 Национальный вопрос в борьбе идей. — М., 1982;
 Образ России. Русская культура в мировом контексте. [В соавт.]. — М., 1998
 Национальная политика и национальная психология // Жизнь национальностей. 1990. № 3—4
 Национальные идеи в евразийском контексте // Россия в XX веке. Проблемы национальных отношений. — М., 1999
 От евразийской идеи — к евразийскому сообществу // Евразия. Народы. Культуры. Религии. 2001. № 1—2.

Ссылки 
 Указ о награждении Э.А. Баграмова Орденом Трудового Красного Знамени (1974)

Философы СССР
Философы России
Политологи России
Выпускники МГИМО
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Сотрудники ИМЛ
Сотрудники ИСПИ РАН
Преподаватели Московского городского педагогического университета